USS Pueblo ist der Name von drei Schiffen der United States Navy

USS Colorado (ACR-7), ein Panzerkreuzer, der später in Pueblo (CA-7) umbenannt wurde, in Dienst von 1905 bis 1927
USS Pueblo (PF-13), eine Fregatte der Tacoma-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1947
USS Pueblo (AGER-2), ein Aufklärungsschiff, das 1968 durch die nordkoreanische Marine gekapert wurde

Pueblo